Cratere Lehmann – cratere lunare
 Cratere Lehmann – cratere su Venere